Луций Фурий Камил може да се отнася за:

 Луций Фурий Камил (консул 349 пр.н.е.)
 Луций Фурий Камил (консул 338 пр.н.е.)